Lasia kan syfta på:

 Lasia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Lasia (växter) – ett släkte av växter